RPM – jednostka miary obrotu
 RPM – program służący do instalacji pakietów zawierających oprogramowanie, także nazwa tych pakietów o rozszerzeniu .rpm
 RPM – Rendezvous Pitch Maneuver, manewr wykonywany przez prom kosmiczny
 RPM – Raven's Progressive Matrices (Test matryc progresywnych Ravena), test służący do pomiaru poziomu inteligencji
 RPM Tuning – gra komputerowa

 RPM – kanadyjski magazyn muzyczny

 RPM (zespół wyścigowy)